Čtyřhra juniorek Australian Open 2022 probíhala ve druhé polovině ledna 2022. Do deblové soutěže australského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo třicet dva párů tvořených hráčkami, které splňovaly věková kritéria juniorské kategorie. V roce 2021 junioři nehráli kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu byl pár filipínsko-indonéský pár Alexandra Ealaová a Priska Madelyn Nugrohová, jehož členky do turnaje nezasáhly. 19letá Nugrohová již nebyla věkově způsobilá startovat mezi juniorkami.

Vít+ězem se stal nejvýše nasazený pár složený z 15leté Amreričanky Clervie Ngounoueové a 17leté Rusky Diany Šnajderové, který ve finále za 56 minut zdolal Kanaďanky Kaylu Crossovou a Victorii Mbokovou poměrem 
6–4 a 6–3. Ngounoueová získala první kariérní grandslam a Šnajderová druhý po triumfu ve čtyřhře Wimbledonu 2021. Jednalo se o první americko-ruský pár, který ovládl juniorku Australian Open.

Nasazení párů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

juniorky čtyřhra
Juniorský tenis v roce 2022